La Jolla (barri), barriada de la ciutat de San Diego (Califòrnia)
 Complex La Jolla
 Reserva índia La Jolla, reserva índia de la tribu reconeguda federalment Banda La Jolla d'indis luiseños al nord del comtat de San Diego (Califòrnia)